Премия «Независимый дух» за лучшую мужскую роль второго плана — американская кинематографическая награда, присуждаемая c 1988 года некоммерческой организацией Film Independent лучшему актёру, исполнившему роль второго плана в независимом кинофильме.

За все время существования премии её получили 30 актёров. Актёр Уиллем Дефо — последний на данный момент обладатель премии, он получил её за роль Томаса Уэйка в фильме «Маяк». Также наряду со Стивом Бушеми и Бенисио Дель Торо он является рекордсменом по количеству наград в данной категории — все трое двукратные лауреаты. Кроме того Дефо, Бушеми, а также Дэвид Стрэтэйрн, Гари Фармер и Джон Райли являются рекордсменами по числу номинаций в данной категории — они были номинированы три раза.

Победители и номинанты 
В расположенных ниже таблицах находятся имена победителей и номинантов на премию «Независимый дух» в категории «Лучший актёр в роли второго плана».

1980-е

1990-е

2000-е

2010-е

Статистика

Лауреаты нескольких наград

Многократные номинанты на премию 
В таблицах полужирным золотым шрифтом отмечены годы, в которые номинанты становились обладателями премии.

См. также 
 Премия «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана
 Премия BAFTA за лучшую мужскую роль второго плана

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт премии 

Независимый дух
Награды, вручаемые только мужчинам
Награды актёрам